Matera (provincie), een Italiaanse provincie
Matera (stad), een Italiaanse stad, hoofdstad van de gelijknamige provincie